DR5, SUV dell'azienda automobilistica italiana DR Motor Company
 DR5 (death receptor 5), altro nome con cui è noto il recettore TNFRSF10B